Elrod ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Elrod (1924–2016), US-amerikanischer Cartoonist
 P. N. Elrod (* 1954), US-amerikanische Autorin von Fantasy-Literatur
 Samuel H. Elrod (1856–1935), US-amerikanischer Politiker und von 1905 bis 1907 Gouverneur von South Dakota
 Scott Elrod (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler

Elrod ist der Name von Orten in den Vereinigten Staaten:
 Elrod (Alabama), im Tuscaloosa County
 Elrod (Georgia), im Hall County
 Elrod (Indiana), im Ripley County
 Elrod (Kentucky), im Pulaski County
 Elrod (North Carolina), im Robeson County
 Elrod (South Dakota), im Clark County
 Elrod Mill (Georgia)

Sonstiges:
 Elrod Creek, Fließgewässer im Tuscaloosa County, Alabama
 Elrod Mine, Mine im Saline County, Arkansas